Ю́лия Станисла́вовна Са́вичева () — российская певица и  актриса. Финалистка телепроекта «Фабрика звёзд 2», участница конкурса «Евровидение-2004».

Биография

1987—2002 годы: Детство и юность 
Родилась 14 февраля 1987 года в семье музыкантов в городе Кургане. Отец — Станислав Борисович Савичев (род. 1 июня 1967) — барабанщик, работал в рок-группе «Конвой» Евгения Позднякова. Мать — Светлана Анатольевна Савичева, окончила музыкальное училище по классу фортепиано и двенадцать лет преподавала в музыкальной школе.

Её первое выступление состоялось в 4 года, когда она вышла в Кургане на сцену вместе с группой «Конвой», в которой её отец работал барабанщиком. В 5 лет Савичева стала солисткой хореографического коллектива «Светлячок».

В 1994 году коллектив группы «Конвой» был приглашён в Москву, и Савичевы переехали жить в столицу. Мать работала заведующей детским отделом в Доме культуры Московского авиационного института, а Юлия Савичева играла в новогодних спектаклях, параллельно с учёбой в школе и занятиями в хореографическом коллективе «Журавушка». По предложению Л. Азадановой, преподавателя бальных танцев, Савичева перешла в её коллектив. В паре с партнёром они дважды стали чемпионами Москвы в своём классе. Позже режиссёр Р. А. Полейко сделала предложение Савичевой сыграть главную роль в Новогодних спектаклях Храма Христа Спасителя. В следующем году в новогоднем спектакле в Храме Христа Спасителя сыграла главную роль «Позёмки» и приняла участие в 40 спектаклях. Савичева была приглашена к записи первого альбома певицы Линды. Она произносила вступительный текст в песне «Сделай так»; снялась в клипе на эту песню вместе с певицей.

Общеобразовательную школу Савичева окончила «хорошисткой» (в аттестате у неё было всего три четвёрки: по алгебре, геометрии и физике).

2003—2004 годы: «Фабрика звёзд» и «Евровидение» 

7 марта 2003 Савичева стала участницей телевизионного проекта «Фабрика звёзд 2» под руководством Максима Фадеева. Пройдя все этапы отбора, она попала в пятёрку финалисток, в числе которых также оказались Елена Терлеева, Елена Темникова, Мария Ржевская и Полина Гагарина. После телепроекта песни Савичевой «Корабли» и «Высоко», спетые во время проекта, и последующая песня «Прости за любовь», стали пользоваться большим успехом. С песней «Высоко» Савичева стала обладательницей «Золотого граммофона» и с этой же песней попала в финал фестиваля «Песня года-2003».

В марте 2004 года Савичева приняла участие в конкурсе World Best, где она представляла Россию и заняла 8 место, в мае стала представителем России на «Евровидении 2004» в Турции с песней «Believe me». Заняв на «Евровидении» 11 место, Савичева начала работать над своим дебютным альбомом.

После Евровидения у Савичевой начался гастрольный тур по России под названием «Ураган в вашем городе!». Первым составом, аккомпанирующим Савичевой, были музыканты из группы «Total». В третьем составе были барабанщик Михаил Козодаев, клавишник Александр Сумбаев и бас-гитарист Андрей Лебедев. В период с 2008 по 2009 год с Савичевой играли музыканты группы «Xudoznik». По состоянию на конец 2014 года у Савичевой сменилось 5 составов. С 2009 года в коллективе Савичевой работают Александр Горячих (гитара), Гвоздев Максим (бас-гитара), Юрий Кондрашов (ударные).

2005—2007 годы: альбомы «Высоко» и «Магнит» 

29 марта 2005 года Савичева выпустила дебютный диск «Высоко» под лейблом «Монолит». В него вошли 11 композиций. Большинство треков было записано с экс-музыкантами группы «Total» (подопечными Максима Фадеева). После выхода альбома Савичева сняла клип на песню «Стоп».

Осенью 2005 года Савичева выпустила песню «Если в сердце живёт любовь» саундтреком к сериалу «Не родись красивой». Сразу же после выхода песни она попала в хит-парад Русского радио «Золотой граммофон». Вскоре вышел клип на композицию — сразу в четырёх версиях.

Савичева активно гастролировала по странам СНГ. Вскоре вышел макси-сингл «Если в сердце живёт любовь». Накануне Нового года в том же сериале состоялась премьера новой песни Савичевой «Как твои дела?», за которую впоследствии певица получила премию «Золотой граммофон».

В апреле 2006 года Савичева представила новую песню — «Привет», вслед за которой в июне 2006 года вышел второй альбом — «Магнит». Большую часть песен для Савичевой написала Анастасия Максимова. Альбом был позитивно воспринят как публикой, так и критиками. Сингл «Привет» продержался на первом месте «Русского Радио» 10 недель.

Параллельно с этим готовилась запись нового альбома. 21 сентября Савичева победила на церемонии MTV Russia Music Awards 2006 в номинации «Исполнительница года». В декабре получила награду телефестиваля «Новые песни о главном» за песню «Привет».

В 2007 году вышел сингл «Никак», попавший в финал «Песни года». В этом же году Савичева представила Россию на Днях российской культуры в Японии.

2008—2013 годы: альбомы «Оригами» и «Сердцебиение» 

14 февраля 2008 года Савичева презентовала альбом «Оригами», куда вошли 10 новых песен и один ремикс. Песни «Зима», «Любовь-Москва» и «Ядерный взрыв» заняли высокие позиции в чартах.

В этом году Савичева дебютировала как автор, написав текст к двум песням с альбома «Оригами» — «Выше звёзд» и «Послезавтра». Также исполнила песню «Стрела» на музыку Аркадия Укупника, вошедшую в саундтрек фильма «Индиго» (2008).

25 июля 2008 года закончились съёмки молодёжного мюзикла «Первая любовь: вот такая музыка!», где Савичева сыграла главную роль. Премьера фильма была назначена на 3 марта 2008 года.

В 2008 году Савичева приняла участие в проекте «Звёздный лёд», где её партнёром по фигурному катанию стал чемпион Франции Жером Бланшар. Однако на тренировке Савичева получила травму живота и не смогла продолжать участие в конкурсе. На гала-концерте шоу пара Савичевой и Бланшара получила специальный приз от Аллы Пугачёвой.

5 марта 2009 года в прокат вышел фильм «Первая любовь», в котором Савичева сыграла главную роль.

Весной 2009 года певица стала участницей танцевального проекта «Танцы со звёздами». В июне 2009 года Савичева со своим партнёром Евгением Папунаишвили стали победителями телепроекта.

В декабре сингл «Goodbye, любовь», написанный Савичевой, получил премию «Песня года 2009».

В конце февраля 2010 года в дуэте с группой Т9 прошла презентация клипа на песню «Корабли».

В конце мая 2010 года певица представила новый сингл «Москва-Владивосток», авторами которого стали Максим Фадеев и Ольга Серябкина. Также был снят клип на эту композицию.

В ноябре Савичева презентовала новую танцевальную песню под названием «Скажи мне, что такое любовь».

В феврале 2011 года вышел клип Юлии Савичевой на песню «Скажи мне, что такое любовь».

В марте Савичева совместно с рэпером Джиганом выпустила сингл «Отпусти», 20 марта на канале ELLO состоялась премьера клипа. 4 недели песня занимала 1 место на «Русском радио», исполнители стали лауреатами премии «Золотой граммофон».

В марте состоялась премьера новой песни «Юлия», а в июне вышел клип на эту песню. Вместе с Иосифом Кобзоном записала саундтрек для фильма «Неравный брак».

В 2012 году Савичева принимала участие в проекте телеканала «Россия» «Битва хоров», работая с командой Волгограда.

В 2013 году Савичева приняла участие в проекте «Один в один!» на Первом канале. В финале 26 мая 2013 года заняла второе место, уступив первое место Алексею Чумакову.

2014 год—настоящее время: альбомы «Личное…» и «CLV» 

1 января 2014 года состоялась премьера нового сингла Савичевой под названием «Невеста», а 14 мая состоялась премьера клипа на эту песню.

16 сентября состоялась премьера песни «Любить больше нечем», которую Савичева записала совместно с Джиганом. Клип вышел 26 сентября. 4 ноября Савичева презентовала новый студийный альбом под названием «Личное…».

23 ноября 2015 года Савичева представила трек «Мой путь», автором слов и музыки стал супруг Александр Аршинов. 21 января 2016 года вышел клип на одноимённую песню. 1 июня 2017 года вышел неизданный сингл «Малыш».

Альбом CLV вышел 7 февраля 2020 года. Он был полностью написан самой Савичевой при помощи ее старых и новых наработок. Альбом официально выложен на ее странице в социальной сети ВКонтакте.

Личная жизнь 
Муж (с 23 октября 2014) — Александр Владимирович Аршинов (род. 1 февраля 1985) — музыкант, композитор, поэт и певец, пел в телепередаче «На балу у Золушки». Сына поддерживала и продвигала мать Ирина Аршинова. Учился в музыкальном училище имени Гнесиных, затем получил два высших образования, был солистом коллектива «Бухта радости» (с 2001 по 2005), выступал под псевдонимом McKit. Пишет песни для своей жены.

Дочь Анна Аршинова (род. 14 июля 2017), живёт с родителями отца в Португалии, поэтому Савичева в июне 2021 года начала оформление документов для получения вида на жительство в Португалии.

Санкции 
25 декабря 2022 года, из-за вторжения России на Украину, внесена в санкционный список Украины, предполагается блокировка активов на территории страны, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских госнаград.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Сборники

Синглы

Как приглашённый артист

Видеография

Фильмография 
 2005 — 2006 — Не родись красивой — Юлия Савичева (камео)
 2009 — Первая любовь — Таня
 2013 — Как поймать перо Жар-Птицы — Елена Прекрасная (озвучка)
 2013 — Три богатыря (мюзикл) — Суок
 2014 — Овечка Долли была злая и рано умерла — Маша
 2015 — Савва. Сердце воина — Нанти (озвучка)

Дубляж 
 2013 — Эпик — Мэри Катрин (Аманда Сейфрид)

Награды и номинации 

Медаль «За веру и добро», июнь 2013 года, Кемеровская область

Чарты 

«—» песня отсутствовала в чарте

Примечания

Ссылки 

 Интервью Юлии Савичевой на радио «Эхо Москвы»

Поп-музыканты России
Фабрика звёзд (Россия)
Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Участники «Евровидения-2004»
Представители России на «Евровидении»
Юлия Савичева
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине